Fahnni Batur é um tipo de queijo, fabricado na Índia.

Queijos da Índia
Leite